El término dórico puede referirse:

 en lingüística, al dórico, un dialecto del griego clásico cuya área de influencia abarcaba el noroeste de Grecia, el Peloponeso, la parte sur de la costa de Asia Menor, las islas de Creta y Rodas y la Magna Grecia;  
 en arquitectura, al arte dórico u orden dórico, un estilo arquitectónico característico de la Antigüedad clásica;
 a una tribu griega, los dorios, cuyo gentilicio da origen al término dórico;
 en música puede referirse al modo dórico, concepto relacionado con las escalas.